De Landesliga Hamburg 1970/71 was het 26ste voetbalkampioenschap van de Landesliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De competitie fungeerde als derde klasse onder de Regionalliga Nord. 

VfL Pinneberg werd kampioen en SV Blankenese vicekampioen. Beide clubs namen deel aan de eindronde om te promoveren, geen van beiden kon deze afdwingen.

Eindstand

Externe links
  f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1970/71